Aleksandr Kuznecov può riferirsi a:

 Aleksandr Kuznecov, attore russo (1959-2019)
 Aleksandr Aleksandrovič Kuznecov, ex allenatore di calcio russo (1941)
 Aleksandr Dmitrievič Kuznecov, ex allenatore di calcio ed ex calciatore sovietico (1951)